Strahinja Erić (ur. 24 października 2000) – bośniacki biegacz narciarski i biathlonista, zawodnik klubu SK Sarajevo-Istocno Sarajevo.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Strahinja Erić pojawił się 28 lutego 2015 roku, podczas zawodów rangi "FIS" w bośniackiej miejscowości Dvorista/Pale, gdzie został zgłoszony do biegu ale w nim nie wystartował. Bieg odbył się na dystansie 10 km stylem dowolnym. 7 marca 2015 podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego "Balkan Cup" w miejscowości Dvorista/Pale uplasował się na 24. miejscu na dystansie 10 km stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutował 14 grudnia 2019 roku w Davos, gdzie zajął 73. miejsce w sprincie techniką dowolną. Pucharowych punktów jeszcze nie wywalczył.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Biathlon

Mistrzostwa świata juniorów

Linki zewnętrzne 
 
 Profil zawodnika w bazie IBU

Przypisy 

Bośniaccy biegacze narciarscy
Urodzeni w 2000